Владимир Александрович Никонов (30 апреля 1958, Алма-Ата, Казахская ССР — 19 ноября 1993, Москва) — советский футболист, нападающий.

Биография 
Воспитанник юношеской команды КФК Алма-атинского домостроительного комбината (АДК).

Начал карьеру профессионального футболиста в 1974 году в казахстанском клубе «Кайрат» (Алма-Ата), в том году вылетевшем из высшей лиги. Не сыграв за два года ни одного матча за основной состав, Никонов перешёл в клуб второй лиги «Чкаловец» (Новосибирск). Успешная игра в сибирской команде позволила игроку уже в 1977 году вернуться в «Кайрат». Не сыграв ни одного матча, Никонов вернулся в «Чкаловец». Забив в течение сезона за сибирскую команду 22 мяча, обратил на себя внимание москвичей.

Первый матч за основной состав московского «Спартака» провёл 28 февраля 1979 года в розыгрыше Кубка СССР. Первый гол в составе красно-белых записал на свой счёт 12 марта того же года в кубковом матче. В чемпионате за «Спартак» впервые сыграл 24 марта 1979 года, а первый мяч забил 7 июля того же года. В 1979 году вместе с командой завоевал звание чемпиона СССР. В 1980 году стал серебряным призёром чемпионата СССР в составе «Спартака» и чемпионом Европы среди молодёжных команд в составе сборной СССР. Не сумев закрепиться в основном составе красно-белых, в 1981 году перешёл в ЦСКА, откуда по ходу сезона, не забив ни одного гола, ушёл в команду первой лиги «Искра» (Смоленск). По ходу сезона следующего 1982 года возвратился в московский «Спартак», откуда в том же году перешёл в клуб первой лиги «Локомотив» (Москва). Всего сыграл за «Спартак» 34 матча, в том числе 25 в чемпионате СССР и 9 в розыгрыше Кубка СССР. 12 раз был заменён, 14 раз выходил на замену. Забил 9 голов, в том числе 5 в чемпионате и 4 в розыгрыше Кубка. За дубль московского «Спартака» сыграл более 10 матчей и забил 26 мячей.

В 1984 году перешёл в ярославский «Шинник», выступавший в первой лиге.

В 1986 году возвратился в алма-атинский «Кайрат». Уже в том же сезоне перешёл в команду КФК «Торпедо» (Мытищи).

В 1988 году перешёл в красногорский «Зоркий», выступавший в 1-й зоне второй лиги. В 1990 году вернулся в мытищинское «Торпедо».

В 1991 году уехал в Казахстан, где стал игроком клуба «Актау» из города Шевченко (ныне Актау).

В 1992 году завершил карьеру футболиста.

Скончался 19 ноября 1993 года в Москве. Похоронен в Алма-Ате.

Статистика выступлений 
Данные по матчам и забитым мячам в турнире дублёров чемпионатов неполные. Из-за этого, рядом с цифрой стоит знак ↑.

Достижения 
 Чемпион Европы среди молодёжных сборных 1980 года.
 Чемпион СССР 1979 года.
 Серебряный призёр чемпионата СССР 1980 года.
 Провёл один матч за олимпийскую сборную СССР.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на оф. сайте «Спартака» 
 Профиль на сайте «Спартак Москва — матчасть» 
 Профиль на сайте Fanat1k.ru 
 
 Профиль на сайте fc-dynamo.ru 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Искра» Смоленск
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Торпедо» Мытищи
Игроки ФК «Зоркий»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Похороненные в Алма-Ате